Geß ist der Familienname folgender Personen:

 Felician Geß (1861–1938), deutscher Historiker und Bibliothekar
 Friedrich von Geß (1787–1844), Generalsuperintendent von Heilbronn
 Friedrich Ludwig von Geß (1828–1905), deutscher Jurist und Politiker
 Jutta Geß (* 1955), deutsche Keramikerin und Kunsthandwerkerin
 Wolfgang Friedrich Geß (1819–1891), deutscher theologischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Gess
 Guess